Abbazia di San Michele Arcangelo – abbazia a Lamoli, in provincia di Pesaro e Urbino
 Abbazia di San Michele Arcangelo – abbazia a Montescaglioso, in provincia di Matera
 Abbazia di San Michele Arcangelo – abbazia a Monticchio, in provincia di Potenza
 Abbazia di San Michele Arcangelo – abbazia a Poggibonsi, in provincia di Siena
 Abbazia di San Michele Arcangelo – abbazia a Tavarnelle Val di Pesa, nella città metropolitana di Firenze
 Chiesa e monastero di San Michele alla Verruca – abbazia a Vicopisano, in provincia di Pisa
 Sacra di San Michele – abbazia a Sant'Ambrogio di Torino nella città metropolitana di Torino
 Abbazia di San Michele Arcangelo – abbazia a Mileto, dal XII secolo denominata Abbazia della Santissima Trinità
 Abbazia di San Michele Arcangelo – abbazia a Poggio Renatico
 Abbazia di San Michele Arcangelo – abbazia ad Arcevia nelle Marche